Lycoming County, county in Pennsylvania, Verenigde Staten
 Lycoming Engines, Amerikaanse fabrikant van motoren